Rufolo – famiglia italiana
 Villa Rufolo – villa di Ravello
 Landolfo Rufolo – personaggio della raccolta di novelle Decameron